Авл () — римское имя, () в Древнем Риме. Этимология неизвестна, связь с  сомнительна. Соответствует этрусскому имени Avile, которое, возможно, происходит от avils (год).

Известные носители 
 Авл Вителий Германик (Вителлий), римский император 69 года;
 Авл Вителлий Германик Младший, (Вителлий Младший; ок. 62—70), — младший сын предыдущего;
 Авл Вителлий, консул-суффект 32 г.;
 Авл Авилий Уринаций Квадрат, консул-суффект 156 в году;
 Авл Атерний Вар Фонтиналис, консул 454 до н. э.
 Авл Атилий Серран, консул 170 года до н. э.
 Авл Атилий Калатин, консул 258 и 254, цензор 247, диктатор 249 до н. э.
 Авл Буций Лаппий Максим, консул-суффект 86 и 95 гг.
 Авл Вергиний Трикост Целиомонтан, консул 494 до н. э.
 Авл Вергиний Трикост Целиомонтан, консул 469 до н. э.
 Авл Вергиний Трикост Рутил, консул 476 до н. э.
 Авл Вибий Габит, консул-суффект 8 г.
 Авл Вицирий Прокул, консул-суффект 89 г.
 Авл Вицирий Марциал, консул-суффект 98 г.
 Авл Геллий, древнеримский писатель и филолог.
 Авл Габиний, римский политик
 Авл Гирций, римский писатель, консул 43 до н. э.
 Авл Гостилий Манцин, консул 170 до н. э.
 Авл Дидий Галл, римский политик
 Авл Клавдий Харакс, консул-суффект 147 г.
 
 Авл Корнелий Пальма Фронтониан, консул 99 г. и 109 г.
 Авл Корнелий Цельс, римский философ и врач.
 Авл Курций Криспин, консул-суффект 159 г.
 Авл Ларций Приск, консул-суффект 110 г.
 Авл Ларций Македонский, консул-суффект 124 г.
 Авл Лициний Архий, греческий поэт родом из Антиохии в Сирии
 
 Авл Марий Цельс, консул-суффект 69 г.
 
 Авл Паконий Сабин, консул-суффект 58 г.
 Авл Персий Флакк (Персий) (34-62), римский поэт этрусского происхождения.
 Авл Петроний Луркон, консул-суффект 58 г.
 
 Авл Платорий Непот, управляющий Фракии, консул-суффект 119 г.
 Авл Платорий Непот Кальпурниан Марцелл, консул-суффект 160 г.
 
 Авл Постумий Туберт, диктатор 431 года до н. э.
 
 
 Авл Триарий Руфин, консул 210 г.
 Авл Цецилий Фаустин, консул-суффект 99 г., легат в Нижняя Мёзия и Горная Паннония 103—105 г.
 Авл Цецина, римский писатель и оратор; 49 до н. э.
 Авл Цецина, консул-суффект 1 года до н. э., первый управляющий провинция Мёзия в 6—7 годах до н. э.
 Авл Цецина Пет, консул-суффект 37 г.
 Авл Цецина Алиен, консул-суффект 69 г.
 Авл Цецина Тацит, консул 273 г.
 Авл Эгрилий Руф, военный трибун
 Авл Эгрилий Плариан, консул-суффект 128 г.
 Авл Юлий Квадрат, консул-суффект 94 г., консул 105 г.
 Авл Юний Руфин, консул 153 г.
 Авл Юний Пастор, консул 163 г.
 Гай Силий Авл Цецина Ларг, консул 13 г.
 Тит Юлий Максим Манлиан Брокх Сервилиан Авл Квадроний Луций Сервилий Ватия Кассий, консул-суффект 112 г.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Авл»

Примечания 

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Имена этрусского происхождения